Mattias Andersson, född 1986, är en svensk barnboksillustratör, serietecknare och animatör.

Mattias Andersson,född och uppvuxen i den lilla fjällbyn Saxnäs i södra Lappland. Mattias valde att följa drömmen om att lära sig göra tecknade filmer, och studerade i Eksjö på den då enda skolan i Sverige med specialinriktning på traditionell tecknad film. Efter några års studier inom spel och 3D-grafik i Visby jobbar han nu som spelgrafiker, illustratör, serietecknare och animatör i Stockholm.

Böcker 
 Superskolan 01: Kraftlös: Mattias Andersson "2022" Hegas Förlag 
 Spökarkivet: Den mystiska besökaren: Dan Höjer "2022" Bokförlaget Semic 
 Sonjas Verkstad: Mopedstölden: Ingrid Jönsson "2022" Beta Pedagog AB 
 Mars tur och retur: Rymdresan: Roger Dackegård, Lova Eriksson "2022" Bonnier Carlsen 
 Irja Geting: Malin Roca Ahlgren "2022"  Kikulli Förlag  
 Barnen på Skräckis: Superallergiska Pyro: Ylva Hällen & Sara Edwardsson"2022"Bonnier Carlsen 
 Mars tur och retur: De utvalda: Roger Dackegård, Lova Eriksson "2022" Bonnier Carlsen 
 Sonjas Verkstad: SM i Plöjning: Ingrid Jönsson "2022" Beta Pedagog AB 
 Mina känslor och jag : Lätta boken om glädje, sorg och allt däremellan: Liv Svirsky "2022" Bokförlaget Hedvig 
 Barnen på Skräckis: Klistriga Bite: Ylva Hällen & Sara Edwardsson"2022"Bonnier Carlsen 
 Barnen på Skräckis: Osynliga Boo: Ylva Hällen & Sara Edwardsson "2022" Bonnier Carlsen 
 Sonjas Verkstad: Sivs Epa: Ingrid Jönsson "2021"Beta Pedagog AB 
 Mollys tunga ryggsäck: Malin & Maya Roca Ahlgren "2021" Kikulli Förlag 
 Världen Brinner: Del 4 I eldens mitt :Lisa Westerlund "2021" Bonnier Carlsen 
 Världen Brinner: Del 3 Jakten på det vilda: Lisa Westerlund "2021" Bonnier Carlsen 
 Världen Brinner: Del 2 På djupt vatten: Lisa Westerlund "2021" Bonnier Carlsen 
 Världen Brinner: Del 1 Den osynliga fienden: Lisa Westerlund "2021" Bonnier Carlsen 
 Lättlästa mysterier: I monstrens rike – Tjuvar på husbåten: Johanna Strömqvist "2021"Bokförlaget Semic 
 Stora FLAMS boken: Lukas Björkman "2020" KP 
 Lättlästa mysterier: I monstrens rike – En tjuv på slottet: Johanna Strömqvist "2020"Bokförlaget Semic 
 Aktiv skoldag: lustfyllt lärande i en rörelserik miljö. Bodil Opdahl, Sara Wikander"2020"Bonnierförlagen Lära 
 Nattsyster: Karin Jacov "2020" IDUS Förlag 
 Fänrikshjärta: Malin Roca Ahlgren "2019"  Kikulli Förlag 
 Fias dolda kraft: Malin Roca Ahlgren "2019" Kikulli Förlag 
 Klämmiga dassboken: Martin Harris "2012" Bonnier Carlsen

Publiceringar Tidningar 
 Kamratposten 2018 -
 Gästserie "Gallimattias" Pondus nr 7 "2011" Schibsted/Egmont

Online Serie 
 Game Dev Adventures 2021-

Externa länkar 
 Mattias Andersson - Portfolio
 Game dev Adventures
 Presentationssida - Illustratörscentrum
 Presentationssida - Bonnier Carlsen
 Presentationssida - Semic

Födda 1986
Svenska serieskapare
Svenska illustratörer
Levande personer
Män